Будилово  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Будилово — агрогородок в Бешенковическом районе Витебской области.
 Будилово — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Будилово — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Будилово — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Будилово — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Будилово — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Будилово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Будилово — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Будилово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Будилово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Будилово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.